Björnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björnsjön (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (8,59 ha)
Björnsjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Björnsjön, Halland, sjö i Halmstads kommun, 
Björnsjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Björnsjön (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (52 ha)
Björnsjön (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (7,28 ha)
Björnsjön (Daretorps socken, Västergötland), sjö i Tidaholms kommun,  (6,43 ha)
Björnsjön (Erska socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Björnsjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Björnsjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Björnsjön (Strängsereds socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (12 ha)
Björnsjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun och Munkedals kommun,  (11,1 ha)
Björnsjön, Södermanland, sjö i Norrköpings kommun och Nyköpings kommun,  (26,4 ha)
Björnsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,2 ha)
Lilla Björnsjön, sjö i Hallsbergs kommun, 
Stora Björnsjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun,  (8,28 ha)
Björnsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Björnsjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (34,9 ha)
Björnsjön (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (27,3 ha)
Björnsjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (2,2 km²)
Björnsjön (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (29,4 ha)
Björnsjön (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Björnsjön (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (27 ha)
Björnsjön (Los socken, Hälsingland, 684173-143450), sjö i Ljusdals kommun,  (28,6 ha)
Björnsjön (Los socken, Hälsingland, 685963-144365), sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (30,5 ha)
Björnsjön, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (1,01 km²)
Björnsjön (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (46,7 ha)
Björnsjön (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (96 ha)
Björnsjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (20 ha)
Björnsjön (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (14,4 ha)
Lill-Björnsjön, sjö i Bergs kommun,  (17,6 ha)
Stor-Björnsjön, sjö i Bergs kommun,  (61,4 ha)
Björnsjön (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun och Nordmalings kommun,  (23,4 ha)
Björnsjön (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Björnsjön (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Björnsjön (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,2 ha)
Björnsjön (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (11,6 ha)
Norra Björnsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,46 km²)
Södra Björnsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,5 ha)
Björnsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (22,8 ha)
Björnsjön (Jokkmokks socken, Lappland, 737630-172116), sjö i Jokkmokks kommun, 
Björnsjön (Jokkmokks socken, Lappland, 738110-172004), sjö i Jokkmokks kommun,

Se även
Björnasjön
Björsjön
Björnträsket
Karhujärvi
Björntjärn
Björtjärn
Björngöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn